Naguilian (Isabela),
Naguilian (La Union).